Семнадцатая поправка — название канадского закона (1912)
 Семнадцатая поправка к Конституции США (1913)

См. также